Burns Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Burns Lake (ort), British Columbia, 
 Burns Lake (flygplats), 

Robotskapade Kanadaförgreningar